Colomer es un apellido que puede referirse a:

 Elina Colomer, actriz argentina; o
 Jordi Colomer, artista español.
 Víctor Colomer, maestro y político español.
 André Colomer, poeta y teórico anarquista francés.